Gravity es el equivalente, en idioma inglés, de gravedad. En esta enciclopedia, el término puede aludir:

Entretenimiento
 Gravity, cómic de Marvel del nuevo superhéroe del fin de año 2008.
 Gravity, serie de televisión de la empresa estadounidense Starz.
 Gravity (2013), película de Alfonso Cuarón, protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney.

Empresas
 Gravity, empresa de videojuegos, creador de juegos en línea.
 Gravity Tours, empresa de viajes turísticos.

Geografía
 Gravity, ciudad estadounidense en el estado de Iowa.

Música
 «Gravity» (2006), canción de John Mayer.
 «Gravity» (2003), canción de Maaya Sakamoto.
 «Gravity» (2004), canción de Embrace.
 «Gravity» (2006), canción de Raven-Symoné, de la película For One Night.
 «Gravity» (2009), canción de Sara Bareilles.
 «Gravity» (2010), canción de Pixie Lott.
 «Gravity» (2012), canción de Zlata Ognevich.
 «Gravity», canción de la banda de metal Under the Flood.
 «Gravity» (2017), canción de Hovig.
 Gravity (1986), álbum de James Brown.
 Gravity (1996), álbum de Bush Babees.
 Gravity (2002), álbum de Our Lady Peace.
 Gravity (2010), álbum de Westlife.
 Gravity (2018), álbum de Bullet for My Valentine.

Otros
 Gravity, cliente nativo para usar Twitter desde teléfonos móviles con sistema operativo Symbian S60